As Ilhas do Humaitá são um arquipélago do delta do Rio Jacuí, localizado entre as cidades de Porto Alegre e Guaíba, no estado do Rio Grande do Sul

Humaita
Humaita
Arquipélago (Porto Alegre)